

Geografia 
 Schattenberg – frazione del comune austriaco di Bleiburg, in Carinzia
 Schattenberg – frazione del comune austriaco di Gaal, in Stiria
 Schattenberg – frazione del comune austriaco di Kalwang, in Stiria
 Schattenberg – frazione del comune austriaco di Lassing, in Stiria
 Schattenberg – montagna delle Alpi dell'Algovia, in Baviera (Germania)

Persone 
 Susanne Schattenberg (1969) – storica tedesca

Altro 
 Schattenberg – trampolino di Oberstdorf, in Baviera (Germania)